Дама с камелијама је роман Александра Диме Сина

а може бити и:
 Дама с камелијама (представа) — позоришна представа
 Дама с камелијама (филм) — југословенски филм из 1968